«Alexis Castro» - conjunto del nombre propio Alexis y el apellido Castro - puede referirse a:

Personajes 
 Alexis Castro (1980-), ciclista colombiano.
 Alexis Nicolás Castro (1984-), futbolista argentino.
 Alexis Castro (1994-), futbolista argentino.